Nicholson Island ist der Name folgender Inseln:

* Nicholson Island (Andamanen) im Indischen Ozean
 Nicholson Island (Antarktika) im Windmill-Archipel
 Nicholson Island (Nunavut) in der Hudson Bay, Kanada